El Distrito Escolar Roosevelt (Roosevelt School District, RSD) puede referirse:
Distrito Escolar Roosevelt (Arizona)
Distrito Escolar Roosevelt (Estado de Nueva York)
Distrito Escolar Roosevelt (Washington)